Српско национално веће или вијеће може бити:

 Српско национално вијеће (Хрватска), бивше политичко тело Срба у Хрватској, основано 1990. године
 Српско национално вијеће Славоније, Барање и Западног Срема, бивше политичко тело Срба у Славонији, Барањи и Западном Срему, основано 7. јануара 1991. године
 Српско национално вијеће Босне и Херцеговине, бивше политичко тело Срба у Босни и Херцеговини, основано 13. октобра 1990. године у Бањалуци
 Српско национално веће Косова и Метохије, политичко тело Срба у Аутономној Покрајини Косово и Метохија
 Српско национално веће северног Косова и Метохије, политичко тело Срба са севера Аутономне Покрајине Косово и Метохија

Види још 
 Национално веће (вишезначна одредница)
 Народно веће (вишезначна одредница)